ILT steht für:
 Fraunhofer-Institut für Lasertechnik, Teil der Fraunhofer-Gesellschaft
 Infektiöse Laryngotracheitis, Viruserkrankung bei Hühnervögeln
 Integrative Lerntherapie, interdisziplinäre Therapieform zur Behandlung von Lern-, Leistungs- und Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten

Siehe auch:
 ILT.NRW

ILT